Trindadense – abitanti di Trindade (Goiás)
Trindadense – abitanti di Trindade (Pernambuco)
Trindadense – abitanti di Trindade do Sul